Westkirche steht für:

 Westliches Christentum, die Gesamtheit des westlichen Christentums
 lateinische Kirche, größte und bedeutendste Kirche eigenen Rechts innerhalb der römisch-katholischen Kirche

 Westerkerk steht für:
 Westerkerk (Amsterdam), protestantisches Kirchengebäude, Niederlande
 Westerkerk (Enkhuizen), auch Gomaruskerk, Kirchengebäude in der Stadt Enkhuizen, Niederlande

Siehe auch:
 Westkirch (Luise Westkirch)
 Westkirchen (Ennigerloh)
 West Kirk (schottische Westburn Church)
 Westerkirk (Schottland)
 Westerskirchen (Niederbayern)
 Westkapelle (Niederlande)
 West Church (Begriffsklärung)